Il doppio femminile dello  Swedish Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Gisela Dulko e Flavia Pennetta erano le detentrici del titolo e hanno battuto in finale Renata Voráčová e Barbora Záhlavová-Strýcová 7–6(0), 6–0.

Teste di serie

  Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (campionesse)
  Renata Voráčová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (finale)

  Klaudia Jans-Ignacik /  Alicja Rosolska (semifinali)
  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
Tabellone principale

Swedish Open 2010